Halle kan syfta på:

von Halle – utdöd svensk adelsätt nr 976, med ursprung från Danmark och Tyskland.
 Universitet i Halle – ett universitet i Halle i Sachsen-Anhalt

Geografi

Belgien 

 Halle, Belgien, stad och kommun i Flandern, Provincie Vlaams-Brabant,

Tyskland 

 Halle an der Saale, stad och kommun i Sachsen-Anhalt, 
 Bezirk Halle, ett historiskt län (tyska: Bezirk) i Östtyskland med Halle an der Saale som huvudort
 Halle (Heve), flod, Nordrhein-Westfalen, 
 Halle, Grafschaft Bentheim, ort och kommun i Niedersachsen, Landkreis Grafschaft Bentheim,
 Halle (Westfalen), ort och kommun i Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold, 
 Halle, Holzminden – kommun och ort i Niedersachsen, Landkreis Holzminden, 

Robotskapade Belgienförgreningar